Наташа Звєрєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Ліза Реймонд.

Магдалена Малеєва виграла титул, перемігши у фіналі Реймонд з рахунком 7–5, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Магдалена Малеєва (переможниця)
  Бренда Шульц (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (півфінал)
  Чанда Рубін (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1995 Ameritech Cup Draw

1995
Тур WTA 1995